Mark Little (acteur) (1959), Australische acteur
Mark Little (journalist) (1968), Ierse journalist
Mark Little (basketbal) (1972), voormalig basketbalspeler
Mark Little (voetbal) (1988), Engelse voetballer
Mark Little (komiek) (1983), Canadees komiek, acteur, schrijver en producer